Slag bij het Schooneveld kan verwijzen naar:

 De Eerste Slag bij het Schooneveld op 7 juni 1673, een zeeslag tijdens de Derde Engels-Nederlandse Oorlog. 
 De Tweede Slag bij het Schooneveld op 14 juni 1673, een zeeslag tijdens de Derde Engels-Nederlandse Oorlog. 
 De Dubbele Slag bij het Schooneveld, de twee eerstgenoemde zeeslagen.